Heathen (band), een Amerikaanse thrashmetalband
 Heathen (David Bowie), een muziekalbum van David Bowie uit 2002
 Heathen Tour, een tournee ter promotie van dit album
 Heathens, een nummer van Twenty One Pilots uit 2016